Loderhof ist

ein Naturschutzgebiet:
 Loderhof-Weiher

ein Ortsname:
 Loderhof (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Loderhof (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Loderhof (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Loderhof (Gemeinde Hohe Wand), Ortsteil der Gemeinde Hohe Wand, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Loderhof (Gemeinde Weiz), Ortsteil der Stadtgemeinde Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark